

Patronyme 

 Borel (), dramaturge français ;
 Borel (1906-1967), pseudonyme de l’acteur français Jacques Henri Cottance ;
 Adrien Borel (1886-1966), psychiatre et psychanalyste français ;
 Aldo Borel (1912-1979), footballeur italien ;
 Alfred Borel (1902-1997), homme politique suisse ;
 André Borel, (né en 1935), homme politique français, député et conseiller général de Vaucluse, maire de Pertuis ;
 André Borel d'Hauterive (1812-1896), historien français ;
 Annick Borel (née en 1948), actrice française ;
 Antoine Borel (1743-1810), artiste français ;
 Antoine Borel (1840-1915), financier suisse ;
 Arlette Rustichelli-Borel (née en 1941), basketteuse française ;
 Armand Borel (1923-2003), mathématicien suisse ;
 Charles Borel-Clerc (1879-1959), compositeur français ;
 Christian Borel (né en 1956), footballeur français ;
 Cleopatra Borel (née en 1979), athlète trinidadienne ;
 Daniel Borel (né en 1950), ingénieur suisse ;
 
 Durand Borel de Brétizel (1764-1839), homme politique français ;
 Émile Borel (1871-1956), mathématicien et homme politique français ;
 Éric Borel (1978-1995), tueur à la chaîne français ;
 Ernesto Borel (1889-1951), footballeur italien ;
 Eugène Borel (1835-1892), homme politique suisse ;
 Felice Borel (1914-1993), footballeur italien ;
François Borel (né en 1948), homme politique suisse ;
 Frédéric Borel (né en 1959), architecte français ;
 Hyacinthe-Marcelin Borel du Bez (1756-1796), homme politique français ;
  ;
 Jean-Louis Borel (1809-1884), général de division français ;
 Jérôme Borel (né en 1958), peintre et graveur français ;
 Josette Borel-Lincertin, femme politique française ;
 Louis Fauche-Borel (1726-1829), homme politique suisse ;
 Marguerite Borel, nom de plume de Camille Marbo (1883-1969), femme de lettres française ;
 Olivier Borel (né en 1954), footballeur français ;
 Pascale Borel, chanteuse française ;
 Paul Borel (1828-1913), peintre et graveur français ;
Paul Borel (1870-1947), agriculteur et homme politique suisse ;
 Pétrus Borel (1809-1859), poète français ;
 Pierre Borel (1620-1689), chimiste, médecin et naturaliste français ;
 Raymonde Borel-Rosny, écrivaine française ;
 Robert Borel-Rosny (1912-1998), écrivain français, auteur de roman policier ;
 Stéphane Borel (né en 1976), joueur français de rugby à XV ;
 Suzanne Borel (1904-1995), diplomate française ;
 Suzanne Borel-Maisonny (1900-1995), orthophoniste française ;
 Vincent Borel (né en 1962), écrivain français ;
 Yannick Borel (né en 1988), escrimeur français.

Pseudonyme 

 Lussan-Borel (né Louis-Lionel Labrousse ; 1849-1914), danseur et écrivain français.

Toponyme 

 Borel, quartier de Marseille situé dans le  ;
 Les Borels, principal hameau de la commune de Champoléon, dans les Hautes-Alpes ;
 Morro do Borel, favela située dans le quartier de Tijuca, dans la zone nord de Rio de Janeiro au Brésil ;
 Rue et square Émile-Borel, dans le .

Mathématiques 
En mathématiques, plusieurs travaux et définitions font référence à l’œuvre d’Émile Borel :
 la hiérarchie de Borel, description de la tribu des boréliens d'un espace topologique ;
 le lemme de Borel-Carathéodory, lemme estimant le maximum d'une fonction analytique dans un disque centré en 0 et de rayon R en fonction du maximum de la partie réelle de la fonction sur le cercle de rayon r ;
la loi de probabilité de Borel, loi de probabilité discrète intervenant dans la théorie des files d'attente et l'étude de processus de branchement ;
 la loi du zéro-un de Borel, démonstration du théorème des nombres normaux, et en vue d'applications aux propriétés des fractions continues ;
 la  ;
 le paradoxe de Borel,  paradoxe de la théorie des probabilités ;
 la sommation de Borel, généralisation de la notion usuelle de sommation d'une série ;
 le théorème de Borel, résultat d'analyse sur l'existence de fonctions de série de Taylor arbitraire ;
 le théorème de Borel-Cantelli, résultat de théorie de la mesure ;
 le théorème de Borel-Lebesgue, en topologie de ℝ ;
 une tribu borélienne, la plus petite σ-algèbre sur X contenant tous les ensembles ouverts.

Astronomie 
Deux éléments d'astronomie nommés en l’honneur du mathématicien Émile Borel :
 Borel, cratère lunaire ;
 (16065) Borel, astéroïde.